Dicyemennea — рід диціємід родини Dicyemidae. Представники роду є паразитами головоногих.

Класифікація 
Рід містить 28 видів:
 Dicyemennea abasi
 Dicyemennea abbreviata
 Dicyemennea abelis
 Dicyemennea abreida
 Dicyemennea adscita
 Dicyemennea bathybenthum
 Dicyemennea brevicephala
 Dicyemennea brevicephaloides
 Dicyemennea californica
 Dicyemennea canadensis
 Dicyemennea curta
 Dicyemennea dogieli
 Dicyemennea dorycephalum
 Dicyemennea eledones
 Dicyemennea eltanini
 Dicyemennea filiformis
 Dicyemennea gracile
 Dicyemennea granularis
 Dicyemennea gyrinodes
 Dicyemennea lameerei
 Dicyemennea loninucleata
 Dicyemennea mastigoides
 Dicyemennea minabense
 Dicyemennea nouveli
 Dicyemennea ophioides
 Dicyemennea rossiae
 Dicyemennea ryukyuense
 Dicyemennea trochocephalum

Посилання 
 Hochberg, F.G. 2009: 6. Phylum Dicyemida: dicyemids, rhombozoans. Pp. 129–133 in Gordon, D.P. (ed.) New Zealand inventory of biodiversity. Volume 1. Kingdom Animalia. Radiata, Lophotrochozoa, Deuterostomia. Canterbury University Press, Christchurch, New Zealand. ISBN 978-1-877257-72-8
 Hochberg, F.G., jr.; Short, R.B. 1970: Dicyemennea littlei sp. n. and Dicyema benthoctopi sp. n.: dicyemid Mesozoa from Benthoctopus magellanicus. Transactions of the American Microscopical Society, 89: 216–224. JSTOR
 Short, R.B.; Hochberg, F.G., jr. 1969: Two new species of Dicyemennea (Mesozoa: Dicyemidae) from Kaikoura, New Zealand. Journal of parasitology, 55: 583–596. JSTOR

Дицієміди
Роди тварин